Tomás Svoboda, een Tsjechisch-Amerikaans componist.
 Tomáš Svoboda, een Tsjechisch aquatlon-, biathle-, triathlon- en quadrathlon-atleet.